Název Akmenė může znamenat:
 obec v Litvě:
 Akmenė (okres Akmenė) město v okrese Akmenė v severním Žemaitsku, protéká řeka Dabikinė
 Akmenė (Vilnius) – ves východ od Vilniusu, při dálnici A3 Vilnius – Minsk
 Akmenė I – obec v blízkosti města Akmenė směrem na jihovýchod od něj
 Akmenė II – obec v blízkosti města Akmenė směrem na sever od něj
 Akmenė III – obec v blízkosti města Akmenė směrem na východ od něj
 Naujoji Akmenė – okresní město okresu Akmenė v severním Žemaitsku
 vodní tok v Litvě:
 Akmenė (Kriauna) – potok v severovýchodní Litvě, pravý přítok řeky Kriauna

Související články  
 Akmena

Původ názvu 
O jazykových souvislostech viz část rozcestníku Původ názvu.